Place steht für:

 Place (Reddit), Onlineprojekt
 Place (New Hampshire), Siedlung in Farmington, Strafford County, New Hampshire, USA
 Placé, Gemeinde im Département Mayenne, Frankreich

Place ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Place (* 1970), britischer Eiskunstläufer
 Charles-Philippe Place (1814–1893), französischer Kardinal
 Francis Place (1771–1854), englischer radikaler Sozialreformer und Chartist

 Franziskus de Place (* 1944), französischer Geistlicher
 Graham Place (* vor 1973), Produzent
 Marcella Place (* 1959), US-amerikanische Hockeyspielerin
 Martha M. Place (1849–1899), US-amerikanische Mörderin
 Mary Kay Place (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Milner Place (1930–2020), britischer Dichter und Schriftsteller
 Terry Place-Brandel (* 1957), US-amerikanisch-deutsche Volleyballspielerin
 Thomas Place (1842–1911), niederländischer Mediziner
 Ullin Place (1924–2000), britischer Philosoph und Psychologe
 Victor Place (1818–1875), französischer Konsul und Archäologe

Siehe auch:
 De La Place (Begriffsklärung)

 Places (Begriffsklärung)